

Cinema 
 The Flag Lieutenant – film del 1919 diretto da Percy Nash
 The Flag Lieutenant – film del 1926 diretto da Maurice Elvey
 L'eroe sconosciuto (The Flag Lieutenant) – film del 1932 diretto da Henry Edwards

Teatro
 The Flag Lieutenant – lavoro teatrale di W.P. Drury e Leo Trevor